Dehner ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Dehner (1846–1928), deutscher Maler
 Ernst Dehner (1889–1970), deutscher General der Infanterie
 Gundolf Dehner (1928–1984), deutscher Politiker (NPD)
 Jeremy Dehner (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 John Dehner (1915–1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Karl Dehner (1862–1914), deutscher Historiker, Pädagoge und Heimatforscher
 Walter Dehner (1923–2012), deutscher Jurist 

Dehner steht für folgende Unternehmen:
 Dehner (Unternehmen), Gartenbauunternehmen in Deutschland und Österreich
 Dehner Company, Schuhhersteller in Nebraska, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Dener